Christopher Morris peut désigner :
 Christopher Morris (1958-), photographe américain ;
 Christopher Morris (1962-), acteur britannique ;
 Christopher Morris, chanteur américain.

Voir aussi